Atala puede referirse a:

Atala: Asteroide que forma parte del Cinturón de Asteroides
Atala: Novela de François-René de Chateaubriand
Atala: Equipo de ciclismo italiano